Бодвар Бодварссон (; род. 9 мая 1995 года в Хабнарфьордюр, Исландия) — исландский футболист, защитник клуба «Ягеллония» и сборной Исландии.

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом с 3-летнего возраста. Воспитанник молодежной академии клуба «Хабнарфьордюр» из родного города Хабнарфьордюр. 20 июля 2013 года дебютировал в Урвалсдейлде в победном (4:0) в поединке против «Кеблавика», в котором вышел на поле на 75-й минуте, заменив Бьорна Даниеля Сверриссона. В сезоне 2014 года начал регулярно выходить на поле в матчах чемпионата Исландии. В апреле 2014 года стал обладателем Кубка исландской лиги, в финале турнира клуб Бодвара победил «Брейдаблик» (4:1). В июле 2014 года дебютировал в еврокубках в первом матче с «Гленавон» (3:0) в квалификации Лиги Европы 2014/15. В 2015 году вместе с ФГ стал победителем национального чемпионата. В феврале 2016 года на правах аренды перешел в датский «Мидтьюлланн» (Суперлига), где не сыграл ни одного поединка в национальном чемпионате и через 3 месяца вернулся в родной клуб. В сезоне 2016 года завоевал свое второе чемпионство Исландии.

В феврале 2018 года Борварссон подписал 3,5-летний контракт с «Ягеллонией» (Белосток), которую тренировал Иренеуша Мамрот. Таким образом, Бодвар стал первым исландцем в истории Экстраклассы.

Карьера в сборной 
В 2014 году сыграл 2 поединка в сборной Исландии U-19. В 2015-2016 годах выступал в команде U-21, в составе которой провел 11 поединков.

10 января 2017 года дебютировал в составе национальной сборной Исландии в победном (2:0) товарищеском матче против Китая в Наньнине.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ksi.is

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Хабнарфьордюр»
Игроки ФК «Ягеллония»